

Anno 
 596 o 596 a.C.

Codici 
 596 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Colleverde, in provincia di Roma

Matematica 
 596 – numero